Geese ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Geese (* 1968), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Heinz Geese (1930–2008), deutscher Musiker
 Uwe Geese (* 1948), deutscher Kunsthistoriker
 Walter Geese (1904–1987), deutscher Kunsthistoriker
Siehe auch:
 Gees
 Gese